Ти — многозначное слово.

 Ти (кана) — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры.
 Таблица истинности (ТИ).
 Терапевтическое использование (ТИ) запрещённых в спорте препаратов.

Персоналии 
 Ти, Бернар (род. 1928) — французский психиатр и психоаналитик.
 Ти, Брайан (род. 1977) — американский актёр азиатского происхождения.
 Ти, Букер (род. 1965) — американский рестлер.
 Ти, Леннарт (род. 1992) — немецкий футболист датского происхождения, нападающий клуба «Санкт-Паули».
 Ти, Эрве (род. 1955) — французский физико-химик.